Jméno Moravskoslezsko může označovat různá území:
 NUTS 2 Moravskoslezsko 
 Moravskoslezský kraj 
 Moravské (České) Slezsko 
 Slezská expozitura země Moravskoslezské 
 Země Moravskoslezská